Mjøen ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilie Mjøen (* 1972), norwegische Skilangläuferin
 Cläre Greverus Mjøen (1874–1963), deutsch-norwegische Übersetzerin
 Fridtjof Mjøen (1897–1967), norwegischer Schauspieler und Mediziner
 Håkon Mjøen (* 1944), norwegischer Skirennläufer
 Jon Alfred Hansen Mjøen (1860–1939), norwegischer Rassenbiologe und Eugeniker